S&G (motorfiets)
 Sluis & Groot, voormalig Nederlands zaadbedrijf, nu als merknaam S&G onderdeel van Syngenta